En Pologne, Działoszyn peut désigner :
 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Działoszyn, un village.

 dans la voïvodie de Łódź
 Działoszyn, une gmina mixte
 Działoszyn, une ville et siège de la gmina  ci-dessus